Чёрный беркут (официальное наименование — учреждение УК-161/3) — учреждение чрезвычайной безопасности в Костанайской области Казахстана. Находится в 25 км к юго-востоку от города Житикара.

С 2004 года в колонии имеется локальный участок для особо опасных преступников, приговорённых к пожизненному лишению свободы.

УК-161/3 — одно из двух исправительных учреждений в Казахстане, где содержатся осуждённые к пожизненному заключению, поэтому колония отличается одним из самых жёстких режимов.

История 
Колония основана приказом УВД Кустанайского облисполкома № 058 от 20.09.1961 года как ИТК-21 общего режима с лимитом наполнения 930 человек. В колонии действовали радиоцех (изготовление блоков питания к магнитолам для Челябинского радиозавода), швейный цех (выпуск спецодежды для предприятий района), механический цех (изготовление комплектующих частей для предприятий района), цех пластмасслитья (выпуск детских игрушек, посуды и др.).

Позже колонию перепрофилировали в особый режим — 21 мая 2004 года был принят первый этап приговорённых к пожизненному заключению.

Известные осуждённые 
 Владислав Челах (род. 1992) — совершил массовое убийство 15 человек на погранпосту Арканкерген.
 Олег Власкин (род. 1991) — совершил тройное убийство в Шымкенте, убив мать и двух сыновей
 Руслан Кулекбаев (род. 1990) — совершил убийство 10 человек в Алма-Ате
 Сопыжанов Игентай (род. 1996) — убил 3-летнего мальчика.

Примечания 

Колонии для пожизненного заключения
Тюрьмы Казахстана
Житикаринский район
Появились в 1961 году в Казахстане

Ссылки 
 ЭКСКЛЮЗИВ: один день в колонии для пожизненно заключённых. Репортаж телеканала «Первый канал „Евразия“» о колонии «Чёрный беркут». 26.08.2018.